Het springconcours voor teams op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats van zondag 14 tot en met woensdag 17 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was de Britse ploeg, die zich niet wist te plaatsen voor de finale. Elke ruiter mocht twee rondes rijden, waarbij het doel was geen hindernissen te raken en binnen de tijdslimiet te blijven. Een ruiter kreeg vier strafpunten bij het doen vallen van een hindernisbalk en één strafpunt bij het overschrijden van de tijdslimiet. Elk land mocht een van de vier resultaten wegstrepen. Frankrijk won het goud en de Verenigde Staten het zilver; na een jump-off wonnen de Duitsers ten koste van Canada de bronzen medaille.

Resultaten 

Springconcours team